Larstorpagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Larstorpagölen (Bälaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (9,55 ha)
Larstorpagölen (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn